Катценбах ():

Топоним 
 Катценбах — коммуна в Германии.
 Катценбах — река в Германии.

Фамилия 
 Катценбах, Николас (1922—2012) — генеральный прокурор США в 1965—1966.
 Катценбах, Джон (род. 1950) — американский писатель, сын Николаса Катценбаха.